

Geografia
 Eagan – città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Dakota, nello Stato del Minnesota
 Eagan – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nello stato del Tennessee

Persone
 Daisy Eagan – attrice e cantante statunitense
 Dennis Eagan – hockeista su prato britannico
 Eddie Eagan – pugile e bobbista statunitense